Vinovatul  se poate referi la:

 Vinovatul (piesă de teatru), piesă de teatru de Ion Băieșu
 Vinovatul (film din 1991), film din 1991 bazat pe piesa de teatru a lui Băieșu
 Vinovatul (film din 2014), film din 2014 bazat pe piesa de teatru a lui Băieșu (şi pe piesa Iertarea).